Блаже́нное ви́дение () в христианстве — сверхъестественный акт сотворённого разума, посредством которого ангелы и души усопших праведников обретают непосредственное и ясное познание Бога.

В Католической Церкви 

Согласно учению Римско-католической церкви, Блаженное видение превосходит естественные способности ангелов и людей, и потому является сверхъестественным даром Божиим. Вьеннский собор (1311 — 1312) осудил учение бегинок и бегардов, утверждавших, что люди не нуждаются в сверхъестественной помощи для того, чтобы возвыситься до видения Бога, но способны достичь Блаженного видения своими собственными силами. 

Фома Аквинский считал Блаженное видение целью человеческой жизни и источником бесконечного счастья человека. Споры между доминиканцами и францисканцами о том, возможно ли Блаженное видение для душ усопших праведников ещё до Страшного суда, были прекращены буллой Benedictus Deus (29 января 1336 г.) римского папы Бенедикта XII, где сказано, что «души праведных … ещё до воскресения их тел и Страшного суда пребывают на небесах вместе со Христом и … созерцают Божественную сущность непосредственным видением». Это учение было вновь подтверждено на Ферраро-Флорентийском соборе в булле Laetentur Caeli.

В Православной Церкви 

Православные богословы, следуя учению Григория Паламы, считают, что Блаженное видение заключается в созерцании «нетварного фаворского света», исходящего от прославленного Тела Иисуса Христа.

Источники 
 Катехизис Католической Церкви. М., изд. «Духовная Библиотека», 1023; 1028.
 II Ватиканский Собор. Догматическая Конституция "Lumen Gentium", 49
 Христианское вероучение. Догматические тексты Учительства Церкви III-XX вв., изд. св. Петра, СПБ, стр. 498 - 500, ISBN 5-93247-012-7  

Христианское богословие
Христианский мистицизм